Respighi är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Lorenzo Respighi
 Ottorino Respighi